El Combate de Sumisión Karive, o combate de sumisión caribe, es una recopilación de varias expresiones defensivas autóctonas del territorio venezolano, especialmente las generadas por investigaciones históricas, documentales y de campo sobre los métodos de defensa de los aborígenes caribes usadas durante el proceso de conquista y hasta hoy esencialmente, en la cual destaca la sumisión y la utilización de distintos tipos de armas, ya que va más allá de un simple combate de lucha (aérea y suelo) que tiene su fin en doblegar al oponente mediante varias técnicas o por abandono.

Desde el punto de vista deportivo el combate de sumisión karive conocido también como submission kombat ya se ha puesto en practica en varios torneos en Venezuela y a nivel Latinoamericano. La inclusión de los sistemas de combate autóctonos en eventos deportivos son parte de un rescate integral de la cultura indígena promovida por el gobierno venezolano, donde los atletas exhiben sus habilidades y técnicas sicocorporales con el objetivo de alcanzar la victoria sobre su oponente, las técnicas válidas son aquellas que procuran neutralizar, inmovilizar, estrangular, presionar, torcer articulaciones como también lanzar el adversario tan solo a través de proyecciones. En esta modalidad pueden participar atletas pertenecientes a las disciplinas que definen la victoria en el suelo.

Detalles del combate de sumisión karive como arte marcial integral 
Lucha yecuana: Estrangulaciones, tomas aéreas sobre la cadera, tomas por debajo de la cadera, palancas a las extremidades inferiores y superiores, palancas a las coyunturas, pases y esquivas

Armas 
 Guaykas
 Lanza
 Cerbatana
 Arco y Flecha
 Bordunas 
 Garabato 
 Cachiporra
 Makana 
 Boleadoras

Detalles heredados de otras culturas 
 Manejo del cuchillo y el machete estilo karive: Se refiere al manejo de estas armas blancas como si fuesen una makana o una guayka, a pesar de que estas armas no son autóctonas.
 Manejo de la espada y/o sable estilo karive: Al igual que lo anteriormente reseñado, es el aplicar el movimiento de la borduna a una espada y/o sable, al igual que lo ejecutó el Cacique Guaicaipuro cuando logró despojar al colonizador Rodríguez Suárez de su espada.
 Manejo de algunas armas tradicionales Japonesas al estilo karive: En un experimento se tomaron algunas armas tradicionales japonesas practicadas en artes marciales del mismo origen foráneo y bien difundidas a nivel mundial y se le aplicaron movimientos defensivos de las armas caribes, resultando movimientos nuevos y algunos similares, aquí las comparaciones:
 Nunchacos / Boleadoras
 Katana/Bordunas/Cachiporra/Garrote 
 Kamas/Guaykas/Garabato
 Bo/Lanza/Garabato
 Sais/Guaykas

Se concluye que varios movimientos de ataque y defensa son muy parecidos a nivel mundial, lo que varia es el ambiente, la sociedad y el entorno histórico en que fueron desarrolladas estas habilidades marciales.

Enlaces externos 
 ¿Perdieron la guerra los Caribes?
 Festival venezolano de artes marciales incluirá luchas aborígenes
 Rueda de prensa Reconocimiento combate de sumisión caribe
 combate de sumisión caribe en Venezuela
 Técnicas Básicas
 Reseña UFC
 Reseña BBC Mundo
 Reseña Dierio El Mundo.es

Artes marciales originarias de Centroamérica y el Caribe